Achille Mazzi – militare italiano
 Angelo Mazzi (1841-1925) – storiografo italiano
 Antonio Mazzi – sacerdote italiano
 Benito Mazzi – scrittore e giornalista italiano
 Enzo Mazzi (1927-2011) – presbitero italiano
 Giacomo Mazzi – calciatore italiano
 Giampiero Mazzi – rugbista italiano
 Gianmarco Mazzi – manager, dirigente d'azienda e autore televisivo italiano
 Gilberto Mazzi – cantante ed attore italiano
 Lucio Mazzi – giornalista e critico musicale italiano